Příjmení Goldstein (Goldsteinová), Goldštejn nosí více osobností:
 Aharon Goldstein (1902–1976) – izraelský politik
 Al Goldstein (1936–2013) – americký novinář a vydavatel pornografického časopisu Screw
 Angelo Goldstein (1889–1947) – sionistický aktivista a československý politik
 Baruch Goldstein (1956–1994) – izraelský lékař a vrah
 Betty Goldsteinová viz Betty Friedanová (1921–2006) – americká spisovatelka a feministka
 Jenette Goldstein (* 1960) – americká herečka židovského původu
 Jerry Goldstein (* 1940) – americký hudebník a producent
 Joseph L. Goldstein (* 1940) – americký biochemik a nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu
 Klára Goldstein (* 1988) – česká básnířka, literární vědkyně a překladatelka
 Perec Goldstein (1923–1945) – židovský voják a výsadkář
 Pinchas Goldstein (1939–2008) – izraelský politik
 Richard Goldstein (* 1944) – americký novinář a spisovatel

fiktivní postavy
 Anthony Goldstein – bradavický student

Německá příjmení
Židovská příjmení